Leo Nomellini (1924-2000) – giocatore di football americano e wrestler italiano
Plinio Nomellini (1866-1943) – pittore italiano